In der folgenden Liste werden die Ergebnisse der Kommunalwahlen für den Gemeinderat der Stadt Zürich (bis 1934: Grosser Stadtrat) aufgelistet. Es werden die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen ab 1895 angegeben. Das Feld der Partei, die bei der jeweiligen Wahl die meisten Sitze erhalten hat, ist farblich gekennzeichnet. Absolute Mehrheiten sind fett gedruckt.

Parteien 

 AL: Alternative Liste
 CVP: Christlichdemokratische Volkspartei → ab 2022 Die Mitte
 CSP: Christlichsoziale Partei (Zürcher Sektion der Konservativen bzw. Konservativ-Christlichsozialen Volkspartei) → ab 1974 CVP
 Mitte: Die Mitte
 DP: Demokratische Partei
 EVP: Evangelische Volkspartei der Schweiz
 FDP: Freisinnig-Demokratische Partei
 FraP: Frauen macht Politik!
 GLP: Grünliberale Partei
 GPS: Grüne Partei der Schweiz
 LdU: Landesring der Unabhängigen
 NA: Nationale Aktion für Volk und Heimat → ab 1994 SD
 PdA: Partei der Arbeit der Schweiz
 POCH: Progressive Organisationen der Schweiz
 SD: Schweizer Demokraten
 SL: Seniorenliste
 SP: Sozialdemokratische Partei der Schweiz
 SVP: Schweizerische Volkspartei

Gemeinderatswahlen

Sitzverteilung 
Quelle: Statistik Stadt Zürich

Grafische Darstellung

Weblinks 
 Sitzverteilung bei den Gemeinderatswahlen von 1990 bis 2006: S. 8
 Sitzverteilung 2010
 Sitzverteilung 2014

Quellen 

Zurich
Politikgeschichte (Zürich)